Салутаґузе (Salutaguse) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Салутаґузе — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Салутаґузе — село у волості Когіла повіту Рапламаа.
 Салутаґузе — село у волості Вінні повіту Ляене-Вірумаа.